Geraldo Ferraz remete a:

 Geraldo Ferraz de Sá Torres Filho, escritor e historiador pernambucano
 Benedito Geraldo Ferraz Gonçalves, jornalista e crítico literário paulista, participou da Semana de Arte Moderna de 1922

Desambiguações de antropônimos